Па́рголово:
 Парголово — посёлок, муниципальное образование в составе Выборгского района Санкт-Петербурга.
 Парголово — усадьба Шуваловых, вокруг которой возник посёлок.
 Парголово — узловая товарно-пассажирская станция Выборгского направления Октябрьской железной дороги.